Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Piet Norval e Kevin Ullyett 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Assente

 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1998
ATP Tour 1998